Příjmení Obžera nosí více významných osobností:

 Branislav Obžera (* 1981) – slovenský fotbalový záložník
 František Obžera (* 1949) – slovenský spisovatel, dramatik, scenárista, režisér, dabér a herec
 Margita Obžerová (* 1944) – slovenská a československá politička
Jiný význam:

 Obžera, rybník v Rožmitále pod Třemšínem